Панфилово — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Панфилово — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Панфилово — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Панфилово — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Панфилово — название села Акбулак Ордабасинского района Южно-Казахстанской области до 2001 года.

Россия 
 Панфилово — село в Калманском районе Алтайского края.
 Панфилово — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Панфилово — село в Муромском районе Владимирской области.
 Панфилово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Панфилово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Панфилово — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Панфилово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Панфилово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Панфилово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Панфилово — село в Савинском районе Ивановской области.
 Панфилово — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Панфилово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Панфилово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Панфилово — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Панфилово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Панфилово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Панфилово — деревня в Любимском районе Ярославской области (Ермаковское сельское поселение, Ермаковский сельский округ).
 Панфилово — деревня в Любимском районе Ярославской области (Ермаковское сельское поселение, Кирилловский сельский округ).
 Панфилово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Панфилово — село в Рыбинском районе Ярославской области.
 Панфилово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Панфилов
 Панфиловка
 Панфиловский
 Панфиловское